Die Bardsragujn chumb 2006 war die 15. Spielzeit der höchsten armenischen Spielklasse im Männerfußball. Die Saison mit acht Mannschaften begann am 14. April 2006 und endete am 9. November 2006.

Pjunik Jerewan wurde zum 6. Mal in Folge Meister und qualifizierte sich für die UEFA Champions League. Im UEFA-Pokal spielten Vizemeister Banants Jerewan, sowie der Tabellendritte und Pokalsieger MIKA Aschtarak. Ararat Jerewan startete im Intertoto Cup.

Absteiger gab es diese Saison keinen. Der Tabellenletzte rettete sich über die Relegation.

Vereine 

 Esteghal Kotajk Abowian wurde aufgelöst.
 FC Ararat Jerewan Siebter der Saison 2005 wurde aufgelöst. Aufsteiger Ararat Jerewan 2 übernahm den Platz und fungierte anschließend als erste Mannschaft.
 Dinamo-Zenit Jerewan wurde umbenannt in FC Ulisses Jerewan.

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Relegationsspiel 

|}

Torschützenliste

Einzelnachweise 

2006
Fußballsaison 2006